Un cidade este un oraș în Portugalia.  Nu este neapărat un concelho (municipiu).  Există 156 de orașe în Portugalia (ianuarie 2009).

În ordine alfabetică, orașe sunt:

Sursă: Instituto Nacional de Estatística


A

B

C

E

F

G

H

I

L

M

O

P

Q

R

S 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
</div>
|style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;"|Stema||style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;"|Oraș||style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;"|Data la care afost declarat oraș
|-
|  || Sabugal || 9 decembrie 2004
|-
|  || Sacavém || 12 iulie 1997
|-
 Samora Correia (2009)
|  || Santa Comba Dão || 24 iunie 1999
|-
|  || Santa Cruz || 2 august 1996
|-
|  || Santa Maria da Feira || 14 august 1985
|-
|  || Santana || 1 ianuarie 2001
|-
|  || Santarém || 24 decembrie 1868
|-
|  || Santiago do Cacém || 16 august 1991
|-
|  || Santo Tirso || 14 august 1985
|-
|  || São João da Madeira || 28 iunie 1984
|-
|  || São Mamede de Infesta || 12 iulie
 2001

 Sao Pedro do Sul (9 iunie 2009)
|-
|  || São Salvador de Lordelo || 26 august 2003
|-
|  || Seia || 23 august 1986
|-
|  || Seixal || 2 iulie 1993

 Sehora da Hora (9 iunie 2009)
|-
|  || Serpa || 26 august 2003
|-
|  || Setúbal || 19 aprilie 1860
|-
|  || Silves || din timpuri imemoriabile
|-
|  || Sines || 12 iulie 1997
|-

T

V 

Portugalia, Listă de orașe din